Kyriakides bezeichnet mehrere Personen und Objekte:

Personen
 Anastasios Kyriakides (* 1946), griechischer Geschäftsmann, der 1984 die US-amerikanische Reederei Regency Cruises gründete
 Daniel Kyriakides (* 1995), walisischer Hockeyspieler
 Daniel Kyriakides, Musiker
 Georgios Kyriakides, zypriotischer Sportler, Teilnehmer an den Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2004
 Ioannis Kyriakides, eine der Gründerinnen der Laiki Bank
 James Kyriakides (* 1991), walisischer Hockeyspieler
 Stella Kyriakides (* 1956), zypriotische Politikerin der Democratic Rally Party
 Stavros V. Kyriakides (* 1971), zypriotischer Geschäftsmann und Kulturschaffender
 Stylianos Kyriakides (* 1910), zypriotischer Sportler, 1. Platz beim Boston-Marathon 1946
 Yannis Kyriakides (* 1969), Komponistin niederländischer klassischer Musik, 2000 Preisträgerin des Kompositionspreis der Stiftung Gaudeamus

Objekte
 Georgios Kyriakides, griechischer Dampfer, am 30. Juni 1940 vom deutschen U-Boot U 47 versenkt
 Eirini Kyriakides, griechisches Schiff, welches am 13. Juni 1941 vom italienischen U-Boot  Benedetto Brin versenkt wurde
 Stelios Kyriakides Stadium, Mehrzweckstadion in Paphos, Zypern